Albert Giger – fondista svizzero
 Daniel Giger – schermidore svizzero 
 Hans Ruedi Giger – pittore, designer e scultore svizzero
 109712 Giger – asteroide della fascia principale